

Geografia 
 Messico
 Saltillo – capitale dello stato di Coahuila
 Porto Rico
 Saltillo – circoscrizione
 Stati Uniti d'America
 Saltillo – città della Contea di Washington, Indiana
 Saltillo – città della Contea di Lee, Mississippi
 Saltillo – borough della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
 Saltillo – città della Contea di Hardin, Tennessee

Linguistica
 Saltillo – termine della linguistica messicana che indica un'occlusiva glottidale sorda